Züllig ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Züllig (* 1948), Schweizer Handballspieler
 Hans Züllig (1914–1992), Schweizer Tänzer, Choreograf und Pädagoge
Siehe auch:
 Zuellig Pharma